Hatolia bezeichnet:

 einen Ort und Suco in Osttimor, siehe Hatolia Vila
 ein Verwaltungsamt in Osttimor, siehe Hatulia

Siehe auch:
 Hatulia B